Macerine ima više značenja:
 Macerine, Frosinone
 Macerine, Pescara